Copa Sudamericana 2017 var den 16:e säsongen av Copa Sudamericana. I turneringen deltog 54 lag från de tio medlemsländerna av Conmebol. Turneringen vanns av Independiente, från Argentina, som i finalen besegrade Flamengo, från Brasilien, med det ackumulerade slutresultat 3–2.

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Copa Libertadores 2017

Källor
 Conmebol.com 

2017
2017 i Sydamerika